Bieniów peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Bieniów, un village dans la voïvodie de Lublin
 Bieniów, un village dans la voïvodie de Lubusz